Aptychellites — род вымерших мхов, росших на территории современной Доминиканской Республики во время миоценовой эпохи. Включает единственный вид — Aptychellites fossilis.

История исследования 
Был описан по остаткам, сохранившимся в доминиканском янтаре в конце 2017 года, хотя опубликовано описание было только в начале 2018 года. Также в янтаре содержались остатки Phyllopsora magna, Cheilolejeunea antiqua и Lejeunea miocenica.

Описание 
Внешне напоминает существующий на данный момент род Aptychella из семейства Pylaisiadelphaceae.

Примечания 

†
Вымершие растения
Флора миоцена
Фоссилии, описанные в 2018 году
Инклюзы доминиканского янтаря